Еле́на Валенти́новна Ша́дрина () — российская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории до 58 кг, призёр чемпионатов мира и Европы, Заслуженный мастер спорта России.

Спортивная карьера 
Высшими достижениями Елены Шадриной являются золотая медаль на чемпионате Европы 2014, бронзовая медаль на чемпионате мира 2013, чемпионате Евроы 2012 в весовой категории до 58 кг.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Чемпионы России по тяжёлой атлетике